Le sigle TNT peut faire référence à :

Chimie 
 Trinitrotoluène, un type d’explosif ;
 Troponine T, un type de molécule des muscles striés squelettiques ;

Œuvres

Roman et bande dessinée 

 TNT, une série de romans de Michaël Borgia ;
 T.N.T., l'adaptation de TNT en bande dessinée ;

Album 

 TNT, un album de Tortoise sorti en 1998 ;
 TNT, un album d'AC/DC sorti uniquement en Australie en 1975 ;

Chanson 

 TNT, une chanson d'AC/DC sortie sur l'album TNT et sur High Voltage ;

Cinéma 

 TNT, un film de 1998 de Ken Olandt ;

Télévision 
 la télévision numérique terrestre, un type de diffusion de télévision :
 la télévision numérique terrestre en Belgique,
 la télévision numérique terrestre au Canada,
 la télévision numérique terrestre en France,
 la télévision numérique terrestre en Suisse ;
 TNT, une chaîne de télévision américaine ;
 TNT, une chaîne de télévision espagnole ;
 TNT, un réseau de télévision russe ;

Transport 
 TNT Express, un groupe de transport express de colis et documents en France et dans le monde ;
 TNT N.V., un groupe international de services logistiques et postaux ;
 TNT Airways, une compagnie aérienne cargo qui était basée à Liège dépendant de TNT Express mais reprise par ASL, compagnie irlandaise ;
 Trains Nostalgiques du Trient, une société de chemins de fer suisse ;
 Tragflügel Neuer Technologie, un type de voilure équipant notamment l’avion Dornier Do 228 ;

Autres 
 Théâtre National de Toulouse ou Théâtre de la Cité ;
 TNT, un groupe de heavy metal norvégien formé en 1982 ;
 TNT (Tip’n’Top), un shooter de Chartreuse, de vodka et d'Orangina.
Trucks and Tanks Magazine un magazine traitant du matériel et de l'armement du XXe et XXIe siècle.